Міста Поморського воєводства Польщі:

П